Kiefersauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kiefersauer (* 1998), deutscher Eishockeyspieler
 Johann Kiefersauer (* 1948), deutscher Comiczeichner
 Matthias Kiefersauer (* 1973), deutscher Regisseur